Norra Trehörningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Trehörningen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (11,1 ha)
Norra Trehörningen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (23,6 ha)

Se även
Trehörningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn